Biloxi, relatiu o pertanyent als biloxis, tribu ameríndia, potser de parla siouan 
 Biloxi (ciutat), ciutat i una de les dues seus de comtat del Comtat de Harrison (Mississipí, Estats Units) 
 Llengua biloxi, llengua siouan extingida que havia estat parlada antigament pels biloxis que vivien als estats actuals de Mississipí, Louisiana, i sud-est de Texas
 Riu Biloxi, curs d'aigua a l'estat nord-americà de Mississipí
 Tunica-Biloxi, tribu reconeguda federalment dels tunica i biloxis, situada al centre-est de Louisiana